Maura kan syfta på följande:

 Maura (djur) – ett släkte insekter
 Antonio Maura – en spansk politiker
 Maupihaa, atoll, Franska Polynesien
 Maura, tätort, Akershus fylke, Nannestads kommun, Norge